John Maxwell (1687-1759),  Farnham, pair irlandais. 
 John Maxwell (1760-1823),  de Farnham, pair irlandais. 
 John Maxwell (1859-1929), officier de l'Armée de terre britannique et gouverneur colonial ;
 John Maxwell (1871-1906), golfeur américain ;
 John Maxwell (1879-1940), producteur de cinéma britannique ;
 John Maxwell Coetzee (1940-), écrivain sud-africain ;
  (1918-1982), acteur américain.